Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute du  au .

Linda Tuero remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Morozova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Hunt et Olga Morozova.

Faits marquants 
Le tableau des simples compte 32 participantes soit le double de l'édition précédente et les gains sont en rapport, de 600 $ en 1971 à  $ cette année à comparer cependant avec les  $ attribués au vainqueur du tableau masculin. La finale dame se déroule d'ailleurs sur un court annexe.   
    
Au deuxième tour, la championne en titre, Virginia Wade succombe à son tempérament impatient. L'arbitre arrive avec une heure de retard puis elle doit attendre que l'on recorde sa raquette et finalement son jeu ne se met pas en place. Excédée par le bruit d'un court voisin, elle s'écrie "It's impossible to play so badly" (il n'est pas possible de jouer aussi mal).

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1972 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Italie
Sport en Italie en 1972
Sport en avril 1972
Tennis en mai 1972